Vesljana může znamenat:

 Vesljana (přítok Kamy) – řeka v Permském kraji v Rusku, přítok Kamy
 Vesljana (přítok Vymu) – řeka v Republice Komi v Rusku, přítok Vymu